La competizione degli anelli di Ginnastica artistica dei Giochi della XI Olimpiade si è svolta al Teatro all'aperto di Dietrich Eckert di Berlino i giorni 10 e 11 agosto 1936.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Anelli